Са́ван — это одежда для усопшего или покрывало, которым накрывают тело в гробу. Это одеяние обычно белого цвета.

Как правило, в качестве савана используется костюм для мужчин, и нарядное длинное платье с длинными рукавами для женщин.
Саван делится на несколько слоев. И один из них называется Свадебное платье.С вырезом для лица и головы.

 Народные обычаи 
Существует обычай хоронить незамужних женщин в свадебном платье.

У мусульман принято одевать усопших в кафан.

 См. также 
 Плащаница

 Примечания 

Одежда в религии

У мусульман один из слаёв савана называется ,,туй кульмәғе то есть свадебное платье.С вырезом для головы.